Kenta Yumiya est le meilleur ami de Gingka dans Beyblade: Metal Fusion comme dans Beyblade: Metal Masters et Beyblade: Metal Fury. Il demeure un des personnages principaux de la série, sauf dans Beyblade: Metal Masters, où il ne fait que quelques apparitions. Il se joindra à Ryuga dans la saison 3 et se liera d'amitié avec celui-ci.

Histoire

Beyblade: Metal Fusion 
Kenta apparaît dans le premier épisode de la série. Il participe au tournoi Beyblade et empochera beaucoup de points. Malheureusement, il sera attaqué par les chasseurs de tête et doit jouer contre eux au risque de perdre tous ses points. Gingka arrivera au bon moment pour le défendre. Ensuite, il sympathisera avec lui et lui demandera des conseils. Encore une fois, Benkei lui prend sa toupie et la lui rendra que si Gingka se bat contre Kyoya. Finalement, Kenta récupère sa toupie.

Après, Kenta a peur que Gingka s'en aille pour aller combattre d'autres bladers ailleurs. Il le défie donc en duel et développe une technique pour essayer de le battre : il laisse attaquer Gingka pour que son Pegasus perde de l'endurance et l'attaquer au bon moment. Il attaque mais Pegasus déchaîne son coup spécial et Saggitario perd. Kenta gagne le respect de Gingka.

Kenta est décidé à créer un coup spécial. Pour ce faire, Madoka lui dit qu'il y a 3 griffes sur sa toupie qu'il peut déployer. En plus, elle lui donne un boulon qui donne du poids à la toupie. Alors que Gingka a un rhume, Kenta se fait passer pour lui pour battre Hikaru. Au début, il perd tous les duels contre elle et perd ses 2000 points. Benkei ayant observé ceci, décide de l'entraîner dur. Avec les encouragements de Benkei, Kenta décide de retenter sa chance avec Hikaru. Lors du premier duel, Kenta déploie involontairement les griffes ce qui mène à un match nul. Au second duel, il déploie lui-même les griffes et crée son coup spécial : les griffes en feu de Saggitario. Il gagne contre Hikaru.

Par la suite, il vient en aide à Benkei qui a été blessé par Kyoya. Il soutient Gingka pour qu'il puisse gagner contre Kyoya.

Il aidera Gingka à s'infiltrer dans les quartiers de la Nébuleuse Noire. Il assiste au duel entre Ryuga et Gingka. Il remarque que celui-ci n'est pas dans son état normal. Il décide d'aller le voir et Gingka lui fait part de son passé. Kenta lui demande s'il peut le combattre mais Gingka lui dit de revenir le lendemain. Mais il s'avère que Gingka est reparti au village de Koma.

Kenta décide de le retrouver au village de Koma avec l'aide de Madoka, Kyoya et Benkei. Il se dispute avec Kyoya et Benkei et se sépare avec Madoka. Ils font la rencontre de Hyoma qui leur vient en aide. Lorsque Hyoma les défie en duel, il sera le premier à le combattre mais perdra. Il retrouve Gingka et est soulagé.

Lorsque Madoka nettoie les toupies de Kenta et Benkei, elle inverse des pièces de Bull et Saggitario. Ayant remarqué cela, Kenta et Benkei changent leurs pièces pour pouvoir gagner des combats. Mais Gingka leur dit qu'ils n'ont gagné que grâce à leur force.

Ensuite, Kenta participe à un combat de survie. Il sera opposé à Yu et à son Flame Libra. Il se fera battre par celui-ci.

Lors de sa quête de points pour participer à l'ultime bataille, il rencontre Sora, Blader qui copie Gingka. Il sympathise avec et lui dit que copier n'est pas la meilleure chose à faire.

Il participera à la bataille royale entre Gingka, Hyoma, Kyoya, Yu, Tsubasa et lui. Il sera dans les 2 derniers bladers en lice mais se fera battre facilement par Kyoya.

Il retrouvera Sora, qu'il entraînera pour pouvoir battre Busujima.

Il obtiendra finalement les 50 000 points pour l'ultime bataille. En premier, il sera opposé à Tetsuya avec qui il gagnera facilement. Ensuite, il sera opposé au terrible Reiji, qui détruira Saggitario. Lors de ce combat, il aura gagné le respect du public.

Il soutiendra à la fin Gingka lors de la finale de l'ultime bataille contre Ryuga et le pouvoir obscur.

Beyblade: Métal Masters 

Il accompagne Gingka; Madoka, Hyoma et Hokuto à la recherche de la toupie légendaire.

Il soutient la Gan Gan Galaxy jusqu'à la finale. 

Il aide Gingka à déjouer les plans de Ziggourat.

Beyblade: Metal Fury 
Il apparaît dans le  où il participe à un tournoi au Japon et le remporte. Ensuite il accompagnera Gingka et ses amis de l’épisode 3 à 6 pour accompagner Ryuga. Il suit Ryuga à partir du septième épisode pour que ce dernier aide Ginkga et les autres bladers combattent Némésis. Il apparait dans le tournoi de la tour de Babel, il affronte Tsubasa mais il perd malgré sa nouvelle puissance. Ensuite il participe aussi au tournoi de l'ile de toupaque et il affronte Gingka mais il perd encore contre ce dernier.Ensuite il sera au côté des 8 autres bladeurs légendaires et de Masamune,Tsubasa et Yu pour vaincre Rago et Némésis.
Dans la  de l'épisode «L'étoile manquante des 4 saison» il affronte Rago même s'il savait qu'il ne pouvait pas le vaincre ensuite Ryuga qui était couché parce qu'il était sévèrement blessé par Rago, se relève et propulse son L-drago sur le flame sagitarrio de Kenta pour lui offrir son fragment d'étoile parce qu'il avait promis d'aider les bladeurs légendaires a vaincre Némésis ensuite Ryuga disparaît, ce qui attriste Kenta et qui transforme sa tristesse en colère qui transforme Flame Sagittario en Flash Sagittario (grâce au fragment). Mais Pluto propulse sa toupie sur celle de Kenta mais Kenta fini par le vaincre en créant un nouveau coup: Attaque Flèche en Piqué ensuite après que la protection de Rago soit brisée Kenta et les 3 bladeurs des saisons irrigue la barrière de Zeus réussissent à vaincre Némésis pour le moment.

Toupies

Flame Sagittario 	
Cette toupie est de type endurance. Le boulon est en métal pour plus de stabilité. La toupie possède sur son axe de rotation 3 griffes et Kenta peut les déployer à tout moment. La toupie a été endommagée 3 fois :
 Par Reiji (épisode 44, Beyblade: Metal fusion)
Ce dernier détruit les 3 griffes et une bonne partie de la roue de fusion.
 Par Helios (dans le film Beyblade: Metal Masters)
Ce dernier brûle la toupie grâce à son coup spécial.	 
 Par Rago (épisode 36, Beyblade: Metal Fury)
Ce dernier détruit les 3 griffes.

Coups spéciaux 
 Les Griffes en feu de Sagittario : Sagittario déploie ses 3 griffes pour lancer une puissante attaque horizontalement.
 Attaque Griffes en Piqué :
Sagittario déploie ses 3 griffes pour lancer une attaque puissante verticalement.
 Attaque Flèches en Piqué: 
Coup spécial avec sa toupie évoluée par le fragment d'étoile : Flash Saggitario. C'est le même principe que l'Attaque Griffes en Piqué mais en plus fort.

Flash Sagittario 
Après avoir reçu le pouvoir du fragment d'étoile, Flame Sagittario se transforme en Flash Sagittario. Il a une pointe de performance de 23 mm de haut. Flash Saggitario possède une roue de fusion en deux couches qui peuvent fusionner pour en faire plus qu'une.

Mode 
Flash Sagittario peut passer du mode Endurance au mode Attaque en fusionnant les 2 couches de sa roue de fusion.

signe
Represente un saggitaire

Références 

 

Personnage de Beyblade